Попко́ — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Попко, Григорий Анфимович (1852—1885) — революционер-народник, террорист.
 Попко, Иван Диомидович (1819—1893) — российский генерал-лейтенант, историк казачества.
 Попко, Константин Степанович (1933—2007) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Попко, Мацей (род. 1936) — польский историк, востоковед, альпинист.
 Попко, Сергей Николаевич (род. 1963) — украинский военачальник.
 Попко, Татьяна Николаевна (1939—2008) — советская балерина и педагог.